Йозеф Сук ():
 Йозеф Сук (1874—1935) — чешский композитор
 Йозеф Сук (младший) (1929—2011) — чешский скрипач, внук предыдущего